Романишин Євген Іванович — заслужений лікар України, полковник Українського козацтва.
 Романишин Михайло Миколайович — художник-маляр.
 о. Михайло (Романишин) (1940—2005)  — священик УАПЦ, багатолітній парох у Винниках.
 Романишин Олег Михайлович — український шахіст, гросмейстер.
 Романишин Роман Дмитрович — український художник, графік і скульптор.
 Романишин Сергій Володимирович — український футболіст.
 Романишин Юрій Михайлович — доктор технічних наук, завідувач кафедри електронних засобів інформаційно-комп'ютерних технологій Національного університету «Львівська політехніка».
Українські прізвища